

Patronyme

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Friedrich Maximilian Klinger, (1752 - 1831), poète et dramaturge allemand ;
 Julius Klinger, (1876-1942), peintre, dessinateur, affichiste et illustrateur autrichien ;
 Max Klinger, (1857-1920), peintre, sculpteur et graphiste symboliste allemand ;
 Miroslav Klinger, (1893-1979), gymnaste et homme politique tchécoslovaque ;
 Nir Klinger, (1966- ), footballeur israélien ;
 Tim Klinger, (1984- ), coureur cycliste allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand